Премия «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм () — один из призов национальной итальянской кинопремии «Давид ди Донателло». Вручается с 1958 года итальянской Академией кинематографии.

Список лауреатов 

Указан год проведения церемонии

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фильм